St. Jodok bezeichnet: 

 den heiligen Jodok, siehe Jodok (Heiliger)
 mehrere Kirchen, die diesem geweiht sind, siehe auch Jodokuskirche
 St. Jodok am Brenner, ein Dorf in den Gemeinden Schmirn und Vals in Tirol